

Етулія — село, Гагаузія
 Етулія — залізнична станція, Гагаузія

Див. також 
 Етулія-Ноуа